Миксомицеты может означать:
 Миксомицеты () — клада (инфратип) слизевиков из группы амебозоев.
 Миксомицеты () — класс собственно слизевиков из клады миксомицетов.